Андре́й Свири́дов: Свиридов, Андрей Валентинович (род. 1946) — советский и российский энтомолог.
 Свиридов, Андрей Николаевич (род. 1975) — белорусский баскетболист и актёр.